Akujokka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Akujokka (vattendrag, lat 69,58, long 25,95), Lappland, 
 Akujokka (vattendrag, lat 69,53, long 26,18), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar